Osoby o tym nazwisku:
 Jens Naessens – belgijski piłkarz
 Marie-Thérèse Naessens – belgijska kolarka torowa i szosowa